Glax ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Glax (1808–1879), österreichischer Universitätsprofessor, Historiker, Politiker und Mitglied des Frankfurter Parlaments
 Julius Glax (1846–1922), österreichischer Arzt und Professor
 Stephanie Glax (1876–1952), auch: Stephanie de Stadler, Malerin, Gebrauchs-Grafikerin und Künstlerin

Siehe auch: KLAX, Klacks